Isuzu Fargo - это панельный фургон, продаваемый Isuzu с 1980 по 2001 год, как первый автомобиль компании такого класса. Fargo строился в двух поколениях, первое из которых продавалось в период с 1980 по 1995 год как фургон и пикап, а второе поколение, представленное в 1995 году, было построено в едином стиле кузова фургон. Это второе поколение было версией Nissan Caravan (E24), в отличие от дизайна Isuzu.

История 
Isuzu Fargo первого поколения был представлен в декабре 1980 года с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра и дизельным двигателем объемом 1,8 литра. Также был доступен 2,0-литровый дизель, но изначально только в версии универсал. Коммерческая версия (фургон) получила эту опцию в августе 1981 года. Разработанная во многом по образцу современных японских автомобилей того времени, она имела двигатель под полом.

В январе 1986 года Fargo получил модернизированный фейслифтинг с изменениями фар (теперь несколько шире и трапециевидной формы) и приборной панели. Год спустя автоматическая трансмиссия стала доступна для вариантов с задним приводом. В сентябре 1987 года производство дизельных двигателей без наддува было прекращено, оставив только турбодизели для этих некоммерческих версий. В октябре 1988 года был добавлен кузов пикапа с выдвинутой вперед кабиной (грузовик). В 1995 году автомобиль был заменен новым Fargo на базе Caravan, производство которого длилось до 2001 года.

Bedford Midi 
В 1982 году автомобиль начал производиться в Великобритании компанией Bedford Vehicles в качестве замены более старых фургонов Bedford CF, хотя эти автомобили производились одновременно до 1988 года, когда производство Bedford CF было окончательно прекращено. Midi оставался доступным до 1995 года, когда он был окончательно снят с производства и был заменен Vauxhall Arena, новой версией фургонов Renault Trafic.

В других частях Европы Bedford Midi продавался как Bedford Seta, GME Midi, Isuzu Midi и Vauxhall Midi. Версия пикапа никогда не была доступна в Великобритании, ее заменила на рынке модель Bedford Brava, которая также продавалась как Vauxhall Brava.

Holden Shuttle 
Автомобиль также производился в Австралии под брендом Holden, но не был большим продавцом, было произведено всего 200 экземпляров.

Внешние ссылки 
 "Vehicle Comparison: 1985 Holden Shuttle and 1986 Holden Shuttle"
 別冊CG: 自動車アーカイヴ 80年代の日本 [Car Graphic: Car Archives Vol. 11, '80s Japanese Cars] (in Japanese). Tokyo: Nigensha. 2007. p. 246. ISBN 978-4-544-91018-6
  Bebbington (1998), p. 175.
 Segal (1983), p. 68. "Called Shuttle LS, this nine-seater was a real luxury-coach [...] built in a limited run of only 250. [...] Less than a year later, the Shuttle has been relaunched once more as a family vehicle, now called the LT.
 ISUZU FARGO VAN / KG-JVWMGE24
 Bebbington (1998), p. 175. "The following years, 1986, saw the relocation of badging and the range further reduced."

Автомобили Isuzu
Bedford Vehicles